Als Schlacht von Diedenhofen wir bezeichnet:

Schlacht bei Diedenhofen (1639)
Schlacht bei Diedenhofen (1643)